

Особи 
  (1817—1870) — колишня королева, дружина короля Королівства Гаваї — Камеамеа III.
  (1916—1999) — американський співак із «медовим» фальцетом.
 Тельма Калама (1931—1999) — колишня американська олімпійська чемпіонка з плавання.

Топоніміка 
 Калама — місто в окрузі Коуліц, штату Вашингтон, США.
 Калама — місто в Чилі. Адміністративний центр однойменної комуни і провінції Ель-Лоа.
  — колонія в римській провінції Нумідія, де зараз знаходиться Гельма в Алжирі.
 Калама, себуанською Kalama (pulo) — острів в Чаді в регіоні Лак, у західній частині країни, за 170 км на північний захід від столиці країни Нджамени.

Інше 
  - комаха.